Fray Mamerto Esquiú se puede referir a:

 Fray Mamerto Esquiú, religioso argentino;
 el municipio argentino de Fray Mamerto Esquiú, en el departamento homónimo de la provincia de Catamarca;
 el departamento Fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca, Argentina.